Миге́ль Арту́ро Лайю́н Пра́до (; родился 25 июня 1988 года в Кордове, Мексика) — мексиканский футболист, крайний защитник клуба «Америка» и сборной Мексики. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 

Лайюн воспитанник клуба «Веракрус». В 2007 году он дебютировал за команду в мексиканской Примере. В 2009 году Мигель перешёл в итальянскую «Аталанту». 27 сентября в матче против «Кьево» он дебютировал в Серии А. Его выход на поле стал историческим, Лайюн стал первым мексиканцем, сыгравшим в чемпионате Италии.

Из-за высокой конкуренции он спустя несколько месяцев вернулся на родину, где на правах аренды присоединился к «Америке». 25 января 2010 года в матче против «Монаркас Морелия» Мигель дебютировал за новую команду. 3 мая в поединке против «Толуки» он забил свой первый гол за столичный клуб. По окончании сезона «Америка» выкупила трансфер защитника. В 2013 году Лайюн стал чемпионом Мексики.

27 сентября в поединке против «Сантос Лагуна» Мигель сделал «покер». В начале 2015 года Лайюн перешёл в испанскую «Гранаду» и сразу же был отдан в аренду в английский «Уотфорд». Мигель выбрал себе «7» номер. 10 января в матче против «Хаддерсфилд Таун» он дебютировал в Чемпионшипе. В том же году Лайюн помог клубу выйти в элиту. 8 августа в поединке против «Эвертона» он дебютировал в английской Премьер-лиге. В этом же матче Мигель забил свой первый гол за «Уотфорд».

Летом 2015 года Лайюн перешёл в португальский «Порту». Сумма трансфера составила 6 млн евро. 12 сентября в матче против «Ароки» он дебютировал в Сангриш лиге. 4 ноября в поединке Лиги чемпионов против тель-авивского «Маккаби» Мигель забил свой первый гол за «Порту». 8 ноября в матче против «Витории Сетубал» он забил свой первый гол за «драконов» в чемпионате. 23 августа 2016 года в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против итальянской «Ромы» Мигель забил гол, который позволил «Порту» выйти в основную сетку турнира. 18 октября в поединке группового этапа Лиги чемпионов он отметился мячом в ворота бельгийского «Брюгге».

В начале 2018 года Лайюн на правах аренды перешёл в испанскую «Севилью». 3 февраля в матче против «Эйбара» он дебютировал в Ла Лиге. 18 марта в поединке против «Леганес» Мигель забил свой первый гол за «Севилью». Летом того же года Лайюн перешёл в «Вильярреал». 31 августа в матче против «Жироны» он дебютировал за новый клуб.

Международная карьера 

В 2013 году Лайюн попал в заявку сборной Мексики на Золотой кубок КОНКАКАФ. В матче против сборной Канады он дебютировал за национальную команду, также Мигель принял участие в поединках против Панамы, Мартиники и Тринидада и Тобаго.

28 мая 2014 года в товарищеском матче против сборной Израиля Мигель сделал «дубль» забив первые голы на сборную. Летом того же года он попал в заявку национальной команды на участие в чемпионате мира в Бразилии. На турнире Лайюн сыграл в матчах против сборных Камеруна, Бразилии, Хорватии и Нидерландов.

В 2015 году Мигель стал обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против сборных Кубы, Гватемалы, Тринидада и Тобаго, Коста-Рики, Панамы и Ямайки.

В 2016 году Мигель принял участие в Кубке Америки в США. На турнире он сыграл в матчах против команд Уругвая, Ямайки, Венесуэлы и Чили.

В 2017 году Лайюн принял участие в Кубке конфедераций в России. На турнире он сыграл в матчах против команд России, Германии и дважды Португалии.

В 2018 году Лайюн принял участие в чемпионате мира проходившем в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии, Южной Кореи, Швеции и Бразилии.

Голы за сборную Мексики

Достижения 
Командные
«Америка»
 Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2013

Международные

Мексика
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Монтеррей»